Es gab zwei Schiffsklassen der United States Navy, die den Namen Tennessee-Klasse trugen:

Die Tennessee-Klasse (Kreuzer), eine Kreuzerklasse, gebaut ab 1903
Die Tennessee-Klasse (1919), eine Schlachtschiffklasse, gebaut ab 1917